Ielena Sergueïevna Sokolova (en ), née le  à Moscou, est une patineuse artistique russe. Elle a remporté plusieurs fois les championnats de Russie et des médailles aux championnats d'Europe et du monde.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Naissance en février 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006